Publi Corneli Lèntul (en ) era fill del cònsol del 236 aC Publi Corneli Lèntul Caudí. Formava part de la gens Cornèlia i era de la família dels Lèntul, d'origen patrici.

Va ser pretor a Sicília l'any  i va actuar a la seva província durant els dos anys següents. L'any  va ser un dels deu ambaixadors enviats a Àsia després de la rendició del rei selèucida Antíoc III el Gran.

Referències 

Jutges europeus
Lentul, Publi Corneli 1
Pretors de Sicília
Propretors de Sicília
Ambaixadors romans